

Persone 
Bristol Palin – personaggio televisivo statunitense, figlia di Sarah
Leo Palin – tennista finlandese
Michael Palin – attore e comico britannico
Sarah Palin – politica statunitense

Altro 
 Palin – villaggio dell'India

Pagine correlate 
 Palín